Der Gratregerbach ist ein rund 2,2 Kilometer langer Quellfluss des Lusenbaches in der Steiermark. Er entspringt südöstlich des Hauptortes von Hitzendorf, südöstlich der Rotte Doblegg und des Hofes Gratz und fließt relativ geradlinig nach Südwesten, ehe er kurz vor dem Zusammenfluss mit dem Prostbach scharf nach Südosten abknickt. Südsüdöstlich des Hauptortes von Hitzendorf, südlich der Rotte Mayersdorf fließt er etwas östlich der L336 mit dem Prostbach zusammen und bildet den Lusenbach. Auf seinen Lauf nimmt der Gratregerbach von rechts einen unbenannten Bach auf.

Quellen

Einzelnachweise 

Hitzendorf (Steiermark)
Weststeirisches Riedelland
Gewässer im Bezirk Graz-Umgebung
Gewässer in den Alpen